Южноамериканский кубок 2020, официальное название Южноамериканский кубок КОНМЕБОЛ 2020 (, ) — 19-й розыгрыш Южноамериканского кубка, второго по значимости международного футбольного турнира среди клубов Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ. Победитель турнира примет участие в Кубке Либертадорес 2021, Рекопе Южной Америки 2021 и Кубке Levain 2021.

Во второй раз в истории финал турнира состоял из одного матча на заранее выбранном нейтральном поле. Им стал стадион «Марио Альберто Кемпес» в аргентинской Кордове. В отличие от первого розыгрыша, переноса финала в другое место не было, однако существенно сдвинулись сроки его проведения. Причиной стала пандемия COVID-19 — к сентябрю должны были пройти полуфиналы, а решающая игра должна была пройти 7 ноября. Однако из-за вынужденного приостановления турнира матчи Второго этапа возобновились только 27 октября. Финал был перенесён на 23 января 2021 года.

Победителем турнира стала аргентинская «Дефенса и Хустисия», обыгравшая в финале соотечественников — «Ланус». Впервые в истории турнира в финале играли команды из одной страны.

Участники 
В турнире приняли участие следующие команды:
 Аргентина и Бразилия: по 6 команд
 Остальные федерации: по 4 команды

Жеребьёвка 
Жеребьёвка первого этапа прошла 18 декабря 2019 года в конвент-центре штаб-квартиры КОНМЕБОЛ в Луке (Парагвай).

Для участия в Первом этапе 44 команды были поделены на две зоны:
 Южная зона: 22 команды из Аргентины, Боливии, Чили, Парагвая и Уругвая
 Северная зона: 22 команд из Бразилии, Колумбии, Эквадора, Перу и Венесуэлы

Команды Южной зоны были помещены в Корзину A, Северной — в Корзину B. Затем были сформированы 22 пары, получившие наименование Е1, Е2 и далее вплоть до Е22. От номера зависит то, где команда будет проводить ответный матч — команды севера и юга по этому признаку поделены поровну. Команды из одной страны не могли играть друг с другом.

Жеребьёвка второго этапа прошла 23 октября 2020 года после завершения группового этапа Кубка Либертадорес 2020.

В жеребьёвке второго этапа были выбраны команды:
 1 корзина: 10 команд, перешедших из Кубка Либертадорес 2020, и шесть лучших победителей первого этапа.
 2 корзина: 16 оставшихся победителей первого этапа.

Из 32 команд были составлены 16 пар (O1-O16). Команды из одной страны могут быть сведены в одну пару.

Расписание 
Ниже представлено обновлённое расписание матчей. В изначальные сроки был проведён только Первый этап турнира.

Первый этап 

|}

Второй этап 
К 22 победителям первого этапа добавились 10 команд из Кубка Либертадорес 2020.

Лучшими проигравшими командами третьего квалификационного этапа Кубка Либертадорес 2020 стали следующие команды:
  Атлетико Тукуман
  Депортес Толима

Команды, занявшие третьи места в групповом этапе Кубка Либертадорес:
  Хуниор
  Боливар
  Пеньяроль
  Сан-Паулу
  Универсидад Католика
  Эстудиантес де Мерида
  Дефенса и Хустисия
  Каракас

|}

Финальная стадия

Сетка

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Статистика

Бомбардиры 
  Брайан Ромеро ( Дефенса и Хустисия) — 10 голов
  Николас Орсини ( Ланус) — 6 голов
  Жилберто ( Баия) — 6 голов
  Томас Бельмонте ( Ланус) — 5 голов

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

2020
Футбол в Южной Америке в 2020 году
Футбол в Южной Америке в 2021 году